Das Lombachtal ist
 ein Naturschutzgebiet in Deutschland, siehe Naturschutzgebiet Lombachtal
 ein Tal in der Schweiz, siehe Lombach (Ilfis)